Ел Перикон има више значења:

 Ел Перикон (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Перикон (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Перикон (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Перикон (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Перикон (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Перикон (Сантијаго Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Перикон, Кампаменто (Виља Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Перикон (Тескатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Перикон (Сосокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику